Kinsella () ist der Familienname folgender Personen:

 Bob Kinsella (1899–1951), US-amerikanischer Baseballspieler
 Eamonn Kinsella (* 1932), irischer Leichtathlet

 Lauren Kinsella (* ~1990), irische Jazz- und Improvisationsmusikerin
 Lewis Kinsella (* 1994), englischer Fußballspieler
 Mark Kinsella (* 1972), irischer Fußballspieler und -trainer
 Mike Kinsella (* 1977), US-amerikanischer Emo-Musiker
 Nate Kinsella (* 1980), US-amerikanischer Emo-Musiker
 Sophie Kinsella (* 1969), britische Autorin

 Tim Kinsella (* 1974), US-amerikanischer Emo-Musiker
 William Patrick Kinsella (1935–2016), öfters W. P. Kinsella, kanadischer Schriftsteller

Sonstiges:
 Kinsella Peak, Berg im Queen Elizabeth Land, Antarktika